Bubon dichotomus är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Bubon dichotomus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dichotomus